Cycline-afhankelijke kinase, een proces in de biochemie
Commissaris van de Koning, afgekort CdK
CDK (partij), een politieke partij in Baarle-Hertog
Charles De Ketelaere, een Belgische voetballer